Manau — французский хип-хоп-коллектив, сформированный Марсьялем Трикоше, Седриком Субироном и Арвэ Лардиком. Группа известна смесью в своей музыке кельтских мотивов и современных хип-хоп-мелодий. Название группы — старое гэльское имя острова Мэн.

Марсьяль и Седрик познакомились в 1995 году. Седрик тогда пробовал себя в музыке стиля джаз-фанк и был диджеем. Марсьяль сначала писал тексты, посвящённые жизни в большом городе, однако со временем увлёкся жанром фэнтези, кельтскими легендами и преданиями, и в его текстах появились старинные замки и храбрые воины. Вскоре ребята привлекли к своему творческому процессу Арвэ Лардика, игравшего на аккордеоне и некоторых других инструментах с семи лет.

Первый сингл Manau «La tribu de Dana» (Племя Дану) вышел в 1998 году и имел огромный успех, который подтвердился проданными 1,5 миллионами копий в первые два месяца после его выхода. Через два месяца после выхода сингла свет увидел альбом «Panique celtique», возглавивший французские чарты с 500000 проданных копий в первую неделю.
В 1999 году группа получила награду за лучший рэп-альбом года на французской Victoires de la Musique и была на пике популярности, но тут внезапно принял решение об уходе мультиинструменталист Лардик.
В 2000 году группа выпустила альбом «Fest noz de paname», в котором традиционные волынка и бомбарда уже играли роль эффектов, а не доминирующей музыкальной составляющей. В 2005 вышел альбом «On peut tous rêver». В 2011 году Марсьяль решает возродить группу и выпускает альбом «Panique celtique II, le village», являющийся своеобразным продолжением дебютного альбома, с текстами на средневековую тематику и кельтской музыкальной составляющей. В ютубе клип на песню с этого альбома — Le Curé et les loups - превышает отметку в миллион просмотров. В 2013 году выходит альбом «Fantasy», также в немалой степени посвящённый кельтской эстетике, на несколько песен были сняты клипы со сценками из средневековой жизни. В 2015 году выходит в свет очередной альбом «Celtique d’aujourd’hui» (в переводе с французского — Кельты сегодня), тексты которого также посвящены увлечению Марсьяля кельтскими легендами, однако в музыке преобладает классическое хип-хоп звучание. В ютубе клип на песню с этого альбома — Le Chant du coq - также набрал более миллиона просмотров. В 2018 году Марсьяль отметил двадцатилетие хита «La tribu de Dana» клипом на песню «Ma Reine», снятом в той же локации, что и клип на дебютный хит. 16 ноября 2018 года на официальном канале группы вышел клип на новую песню под названием Tout le monde est là, в видео снова появился Седрик Субирон, а в самой песне использована известная фольклорная бретонская мелодия Son Ar Chistr, таким образом, группа продолжает развивать свой фирменный стиль «кельтский рэп».

Дискография 
 La Tribu de Dana (1998) (сингл)
 Panique Celtique (1998)
 Fest Noz de Paname (2000)
 Premier Pas (2003) (сольный альбом Трикоше)
 On Peut Tous Rêver (2005)
 Panique celtique II, le village (2011)
 Fantasy (2013)
 Celtique d’aujourd’hui (2015)

Примечания 

Хип-хоп-группы Франции
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1998 году